Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert (campionessa)
 Tracy Austin (semifinali)
 Greer Stevens (semifinali)

 Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kerry Reid (secondo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1979